Liu Yin – (873-911) componente della Dinastia Tang
Liu Yin – principessa cinese
Liu Yin – giocatrice di curling cinese